P54 ou P-54 peut faire référence à :
 Autres hémorragies néonatales, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 FADA P-54, un véhicule utilitaire du constructeur espagnol FADA ;
 HMS Unshaken (P54), un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres